Lima es el nombre de cuatro pueblos en Wisconsin:

 Lima (condado de Grant, Wisconsin)
 Lima (condado de Pepin, Wisconsin)
 Lima (condado de Rock, Wisconsin)
 Lima (condado de Sheboygan, Wisconsin)